Каяття:

 Каяття — зізнання в своїх гріхах; сповідь.
 «Каяття» — одинадцята серія шостого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус».

Посилання